Zeilberg ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:
 Zeilberg (Hunsrück) (534 m), Berg im Hunsrück bei Rheinbay, Stadt Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Zeilberg (Itz-Baunach-Hügelland) (463 m), Basaltberg im Itz-Baunach-Hügelland bei Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Zeilberg (Frankenhöhe) (369 m), Hügel in der Frankenhöhe im Ortsbereich von Neuhof an der Zenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Zeilberg (Sulmer Bergebene) (298 m), Sporn der Sulmer Bergebene über Affaltrach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Zeilberg (Südliche Haßberge) (290 m), Sporn der Südlichen Haßberge über Oberhaid, Landkreis Bamberg, Bayern

Ort:
 Zeilberg (Gemeinde Esternberg), Ortschaft der Gemeinde Esternberg im Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Zeilberger
 Zellberg